Хелен Данмор (; 1952—2017) — британская поэтесса и детская писательница.

Некоторые детские книги писательницы включены в программу для использования в школах.

Биография 
Родилась 12 декабря 1952 года в Беверли, регион Йоркшир и Хамбер, и была вторым из четырёх детей Морисаа Данмора и его жены Бетти Смит.

Училась в лондонской школе  и школе для девочек . Затем изучала английский язык в Йоркском университете, после чего два года жила в Финляндии и работала учителем (1973—1975).

Вернувшись в Англию, жила в Бристоле. Являлась членом Королевского литературного общества.

В марте 2017 года она опубликовала свой последний роман «Birdcage Walk», а также статью о смерти для The Guardian, написанную после того, как у неё диагностировали неизлечимый рак. Её последний поэтический сборник «», опубликованный в апреле 2017 года незадолго до её смерти, посмертно был удостоен Премии Коста. Хеоен Данмор стала первым лауреатом Женской премии за художественную литературу (1996).

Умерла 5 июня 2017 года в Бристоле.

В 1980 году вышла замуж за юриста Фрэнка Чарнли (Frank Charnley); у них были сын, дочь и пасынок.

Творчество

Книги для детей

Примечания

Ссылки 
 Helen Dunmore

Детские писатели Великобритании
Члены Королевского литературного общества